Jean Sarrazin, théologien du , traducteur de Denys l'Aréopagite.
 Jean Sarrazin, poète français (1833-1914).
 Jean Sarrazin (général) Général français (1770-1848).
 Jean Sarrazin, chambellan de saint Louis, dont on conserve des comptes sur tablettes de cire (1256-57)
 Jean Sarrazin, aussi orthographié Jean Sarazin, archevêque de Cambrai.